La Supercoupe d'Italie de football (en ) est une compétition de football disputée entre le vainqueur du Championnat d'Italie et de la Coupe d'Italie depuis 1988.

Si le club champion d'Italie est également vainqueur de la Coupe d'Italie, la Supercoupe d'Italie opposera à nouveau les deux finalistes de la Coupe d'Italie.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résultats sur rsssf.com

 00
Compétition fondée en 1988